Antonio Veiga Loureiro é um cantor, compositor e multi-instrumentista de música popular brasileira.

Discografia 
 Antonio Loureiro

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo